Тонне́льный — топоним в России:

Тоннельный — упразднённый посёлок в Муйском районе Бурятии.
Тоннельный — посёлок в Кочубеевском районе Ставропольского края.